Регіна Маршикова і Пем Тігуарден були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Маршикова грала в парі з Геленою Анліот, і вони програли в півфіналі парі Леслі Боурі і Гейл Бенедетті. Тігуарден грала в парі з Марджорі Блеквуд, і вони програли в другому колі парі Даніела Марцано і Пола Сміт. 

Міма Яушовец і Вірджинія Рузічі виграли титул, перемігши у фіналі пару Леслі Боурі і Гейл Бенедетті з рахунком 5–7, 6–4, 8–6.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Примітки 

Жінки, парний розряд
1978 у жіночому тенісі